L'edizione 1984-1985 della Türkiye 1.Lig vide la vittoria finale del Fenerbahçe Istanbul.

Capocannoniere del torneo fu Aykut Yiğit (Sakaryaspor ), con 20 reti.

Classifica finale

Verdetti
Fenerbahçe Campione di Turchia 1984-1985.
 Fenerbahçe ammesso alla Coppa dei Campioni 1985-1986.
 Beşiktaş ammesso alla Coppa UEFA 1985-1986.
Antalyaspor e Boluspor retrocesse in Türkiye 2.Lig.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1984
Calcio nel 1985
Campionato turco di calcio